Crémazie ist der Name von:

 Octave Crémazie (1827–1879), kanadischer Dichter

Sonstiges:

 Crémazie (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Prix Octave-Crémazie, Literaturpreis in der kanadischen Provinz Québec